La Prva savezna liga SFRJ 1979-1980, conosciuta semplicemente come Prva liga 1979-1980, fu la 51ª edizione del campionato jugoslavo di calcio, la 34ª dopo la fine della seconda guerra mondiale. La vittoria finale fu appannaggio della , al suo tredicesimo titolo.

Capocannonieri del torneo furono Safet Sušić (FK Sarajevo) e Dragoljub Kostić (Napredak Kruševac), con 17 reti.

Nel ranking UEFA 1979-80 la Prva liga si piazzò al 5º posto (9º nel quinquennale 1975-1980).

Squadre partecipanti

Profili

Provenienza

Morte di Tito 
La partita della 25ª giornata fra Hajduk e  è stata caratterizzata da un grande lutto pubblico. Disputata nel pomeriggio di domenica 4 maggio 1980 allo Stadio di Poljud, al 41º minuto tre uomini sono entrati in campo segnalando all'arbitro Husref Muharemagić di interrompere la partita. Il sindaco di Spalato Ante Skataretiko ha preso il microfono ed ha informato la folla di 35.000 persone che il presidente jugoslavo Josip Broz Tito era morto. Improvvisamente sono seguite scene di pianto di massa ed anche alcuni giocatori come Zlatko Vujović sono crollati a terra a piangere. La folla si è lanciata a cantare "Druže Tito, mi ti se kunemo, da sa tvoga puta ne skrenemo" (= Compagno Tito, non ti tradiremo, dalla tua strada non devieremo), canzone popolare che professa lealtà e devozione per il leader defunto. La partita è stata annullata e ripetuta nello stesso stadio mercoledì 21 maggio 1980 con la vittoria della Stella Rossa per 3-1.

Anche - e - sono state interrotte contemporaneamente per lo stesso motivo.

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Jugoslavia, qualificata alla Coppa dei Campioni 1980-1981
      Vincitrice della coppa nazionale, qualificata alla Coppa delle Coppe 1980-1981
      Qualificate alla Coppa UEFA 1980-1981
      Retrocesse in Druga Liga 1980-1981

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti delle squadre interessate.
Coppe minori:Qualificata alla Coppa Mitropa 1980-1981 : .Qualificata alla Coppoa dei Balcani 1980-1981 : .Qualificate alla Coppa Intertoto 1980 : .

Classifica marcatori

Risultati

Tabellone

Calendario 
 3 partite della 25ª giornata sono state rinviate per la morte del presidente Josip Broz Tito. Questa ha causato anche uno slittamento delle altre giornate, infatti la 26ª è stata disputata dopo la 27ª.
 2 partite della 28ª giornata (in programma domenica 25 maggio) sono state disputate mercoledì 28 maggio poiché sabato 24  e  erano impegnate nel ritorno della finale della coppa nazionale.

 Fonti: exyufudbal e rsssf

Squadra campione

 (Allenatore: Branko Stanković)
giocatori (presenze/reti):  Srebrenko Repčić (33/7)  Cvijetin Blagojević (31/2)  Milan Jovin (31/1) Dušan Savić (28/11) Vladimir Petrović (28/5) Miloš Šestić (28/4) Zlatko Krmpotić (25/0) Zoran Filipović (24/6) Zdravko Borovnica (24/0) Nedeljko Milosavljević (23/3) Živan Ljukovčan (23/0) -portiere- Ivan Jurišić (19/0) Dragan Miletović (18/0) Dušan Nikolić (16/1) Slavoljub Muslin (15/0) Đorđe Milovanović (14/3) Boško Ǵurovski (14/1) Nikola Jovanović (14/0) Aleksandar Stojanović (11/0) -portiere- Radomir Savić (9/3) Srboljub Stamenković (1/0) Zoran Mitić (1/0) Borisav Mitrović (1/0)
Fonti: sportsport.ba e worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1979-1980
Kup Maršala Tita 1979-1980

Collegamenti esterni 
  Statistiche stagione 1979-80 su historical-lineups.com
  Stagione 1979-1980 su eu-football.info
  Stagione 1979-1980 su HRnogomet
  Stagione 1979-1980 su sportsport.ba
  Le stagioni 1978-1983 su FSG Zrenjanin
  Le stagioni 1971-1980 su claudionicoletti
  Risultati su exYUfudbal
  Stagione 1979-1980 su RSSSF

Calcio nel 1979
Calcio nel 1980
1980
Campionato jugoslavo di calcio